Амбардах-Юрях — топоним (тип: потамоним) в России якутского происхождения.

Якутия 
 Амбардах-Юрях — река, левый приток р. Моторчуна, координаты 68°32' с. ш. 121°13' в. д., код ГКГН 377093.
 Амбардах-Юрях — протока, правый приток протоки Бысыт-Аяна р. Чондон, координаты 70°59' с. ш. 138°34' в. д., код ГКГН 395839.
 Амбардах-Юрях — река, правый приток р. Оленёк, координаты 68°45' с. ш. 118°22' в. д., код ГКГН 377558.
 Амбардах-Юрях — река, левый приток р. Атырдях, координаты 61°31' с. ш. 123°53' в. д., код ГКГН 457225.
 Амбардах-Юрях — река, правый приток р. Онгхойдох, координаты 65°10' с. ш. 114°38' в. д., код ГКГН 222853.

См. также